La Kypello Kyprou 1972-1973 fu la 31ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo ottavo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono trentasei, cioè le quattordici iscritte alla A' Katīgoria 1972-1973, le quattordici iscritte alla B' Katīgoria 1972-1973 e, dato che il torneo fu disputato dopo la fine dei campionati, le prime otto classificate della G' Katīgoria (, , , ENAZ, AEK Karavas, , 
e Faros Acropoleos); queste ultime entrarono in scena subito nel turno preliminare, mentre tutte le altre parteciparono dal primo turno Erano previsti sei turni: un preliminare, un primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuali supplementari e ripetizione in casa della squadra che giocava in trasferta in caso di perdurante pareggio. In caso di nuova parità al termine dei tempi supplementari del replay si procedeva con i tiri di rigore. La finale fu giocata il 17 giugno 1973 allo Stadio GSP.

Risultati

Turno Preliminare
Gare disputate il 13 maggio 1973.

Primo turno

Replay del primo turno

Ottavi di finale

Replay degli ottavi

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellone degli ottavi

 ammesso alla Coppa delle Coppe 1972-1973 in quanto l', vincitore del campionato, era già ammesso alla Coppa dei Campioni 1973-1974.

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1972-1973
 B' Katīgoria 1972-1973

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
1972-73